PMA est un sigle pouvant signifier :

Médecine 
 Poste médical avancé en médecine d'urgence et en secourisme
 Paraméthoxyamphétamine, une drogue similaire à l'ecstasy
 Procréation médicalement assistée
 Puissance maximale aérobie

Politique et géographie 
 Pays les moins avancés, les pays les plus pauvres et très en retard sur le plan du développement humain
 Pays de Montbéliard Agglomération
 Pôle métropolitain d'Alsace

Arts du PMA 
 PostModemArt, un mouvement artistique
 , un salon photographique organisé annuellement à Las Vegas par la

Divers 
 Parc de munitions d'armée
 Post mortem auctoris, en propriété intellectuelle
 Perdrix maillé argenté : genre de plumage de poule

Transports 
 , un dispositif utilisé dans la Station spatiale internationale notamment pour l'amarrage de la navette spatiale américaine
 Poids Maximum Autorisé en transport routier
  en aéronautique, pièce non produite par le fabricant d’origine et acceptée par la FAA

Informatique 
 , un assistant personnel avec disque dur de la société française Archos
 phpMyAdmin, un outil de gestion graphique de bases de données MySQL en PHP
 , une technologie de réseau informatique
 PMA est aussi une marque d'ordinateur japonais qui est spéciale, car la taille de l'écran fait seulement .

Chimie des polymères 
 Sigle du